Ultraphobic е четвърти студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. Оригиналните членове Джоуи Алън и Стивън Суийт са заменени от Рик Стайър и Джеймс Котак. Албумът е силно повлиян от гръндж вълната, която е популярна по това време.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Джеймс Котак – барабани
 Рик Стайър – китара
 Дейвид Уайт – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1995 година